Bushido blade o Kannuki puede referirse a:
 Bushido Blade (película), una película americana de 1981 acerca de una espada samurai robada.
 Bushido Blade (videojuego), un videojuego de peleas en 3D de 1997 desarrollado por Light Weight.
 Bushido Blade 2, un videojuego secuela de 1998.